Эрсберг Эрик (род. 1982) — вратарь хоккейного клуба Салават Юлаев.
 Эрсберг — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Хег-Эрсберг — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг